Хорватия — Словения (, ) — ежегодная шоссейная однодневная велогонка,  проводящаяся с 2008 года  на территории Хорватии и Словении. Организована велокомандой Adria Mobil, велосипедным клубом Загреба и муниципалитетами Любляны и Загреба.

Ранее известна, как велогонка Любляна — Загреб (2008, 2011-2012) и Загреб - Любляна (2009-2010). Теперь финиш велогонки перенесён из Любляны в Ново-Место.

С 2008 года входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 1.2.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  
 Хорватия — Словения (cyclingarchives.com)
 Хорватия — Словения (cqranking.com)
 Хорватия — Словения (procyclingstats.com)
 Хорватия — Словения (memoire-du-cyclisme.eu)
Мероприятия, регулярно проводимые с 2008 года
Велогонки в Хорватии
Велогонки в Словении